Departamento de La Liberdad pode se referir a:

 La Libertad (Peru)
 La Libertad (El Salvador)

Desambiguações de topônimos